Chad Coombes (1983-), footballeur néo-zélandais ;
 Gaz Coombes (1976-), chanteur anglais ;
 Geoff Coombes (1919-2002), joueur américain de football ;
 Kendra Coombes, personnalité politique néo-écossaise.

Toponyme 
 Coombes, une petite ville du Sussex de l'Ouest.